Nash Twin Ignition steht für folgende Automodelle der Marke Nash:
 Nash Twin Ignition Eight
 Nash Twin Ignition Six